

Codici 
 teb – codice ISO 639-3 della lingua tetete

Società tranviarie 

 Tramvie Elettriche Bergamasche: società per azioni bergamasca preposta alla costruzione e alla gestione di linee metrotranviarie nella provincia.
 Tramvie Elettriche Bresciane: società di trasporti pubblici automobilistici e tranviari della provincia di Brescia, attiva dagli anni venti agli anni sessanta del XX secolo.